Лотус 109 е болид създаден от отбора на Лотус в по-късната част от сезон 1994. Конструирано от Крис Мърфи който също конструира болида 107. Болида е с изваяни страни, късо междуосие и понижен център на гравитация от своя предсештвеник. Двигателите Муген-Хонда са леки и по-високо форсирани от предишния двигател използвано от отобра. Джони Хърбърт имаше възможността да държи отбора на челото във Белгия и Италия но средствата изсъхаваха и отбора банкрутира след 1994 обявявайки своето напускане от Формула 1, преди името Лотус да се завърне през 2010.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1